Ash Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ash Pond (Massachusetts), im Franklin County
 Ash Pond (Fulton County, New York)
 Ash Pond (St. Lawrence County, New York)